Immenthal ist Ortsname von
 Immenthal (Günzach), einem Ortsteil der Gemeinde Günzach im Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Immenthal, deutscher Name von Imno (Woiwodschaft Westpommern), Polen

Siehe auch:
 Immental